Женский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» () — английский профессиональный футбольный клуб из Бротона, Солфорд, основанный в 2018 году. Выступает в Женской суперлиге, высшем дивизионе в системе женских футбольных лиг в Англии. Базой команды является «Клифф», которая ранее использовалось в качестве тренировочной базы для мужской команды «Манчестер Юнайтед». Домашние матчи команда проводит на стадионе «Ли Спортс Виллидж».

История 
В марте 2018 года руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» объявило о намерении создать женскую футбольную команду. Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил: «Женская команда «Манчестер Юнайтед» должна быть построена по подобию и на тех же принципах, что и мужская команда, и обеспечить возможность игрокам академии выступать на высшем уровне».

28 мая 2018 года стал днём официального образования женского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» после того, как заявка клуба была одобрена Футбольной ассоциацией Англии, а клуб был приглашён к участию в Женском чемпионшипе на сезон 2018/19. Таким образом, у «Манчестер Юнайтед» вновь появилась женская футбольная команда после 13 лет её отсутствия: в 2005 году клуб распустил свою женскую команду.

8 июня 2018 года главным тренером женской футбольной команды «Манчестер Юнайтед» была назначена Кейси Стоуни.

13 июля 2018 года был представлен полный состав основной команды. Капитаном команды была назначена Алекс Гринвуд.

По итогам сезона 2018/19 команда выиграла Женский чемпионшип и получила право выступать в Женской суперлиге, высшем дивизионе в системе женских футбольных лиг Англии.

В первых двух сезонах участия команды в Женской суперлиге (2019/20 и 2020/21) «Юнайтед» занимал 4-е место в чемпионате.

Стадион 
После того, как команда была принята в Женский чемпионшип, было объявлено, что она будет проводить свои домашние матчи на футбольном поле «Клифф» в Бротоне, Солфорд. Реконструкция стадиона началась летом 2018 года. С 2018 по 2021 год команда выступает на стадионе «Ли Спортс Виллидж» (а также на «Мосс Лейн», когда стадион «Ли Спортс Виллидж» недоступен).

Текущий состав

Игроки в аренде

Тренерский штаб

Главные тренеры

Сезоны

Список сезонов

Текущий сезон

Турнирная таблица Женской суперлиги

Достижения 
 Победитель Женского чемпионшипа: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба

Появились в 2018 году в Великобритании
Женские футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Большого Манчестера
Солфорд